3 miejscowości w Polsce: 
 Sarnówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie
 Sarnówka – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Sarnówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz 
1 miejscowość na Ukrainie: 
 Sarnówka – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Sarnowo